Die Japan Open 2017 im Badminton fanden vom 19. bis zum 24. September 2017 in Shibuya im Tokyo Metropolitan Gymnasium statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 

  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Shi Yuqi (Halbfinale)
  Viktor Axelsen (Champion)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Lee Chong Wei (Finale)
  Ng Ka Long (1. Runde)
  Lin Dan (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (1. Runde)
  Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (1. Runde)
  P. V. Sindhu (2. Runde)
  Carolina Marín (Champion)
  He Bingjiao (Finale)
  Ratchanok Intanon (2. Runde)
  Zhang Beiwen (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Li Junhui / Liu Yuchen (zurückgezogen)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champion)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (zurückgezogen)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
  Liu Cheng / Zhang Nan (2. Runde)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (1. Runde)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (1. Runde)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (1. Runde)
  Huang Dongping / Li Yinhui (zurückgezogen)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Lu Kai / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
  Zhang Nan / Li Yinhui (zurückgezogen)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Halbfinale)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (zurückgezogen)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
  Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badminton 2017